

Patronyme

Pozzo 
 Andrea Pozzo (1642 - 1709), frère jésuite et peintre italien ;
 Chano Pozzo
 Dario Pozzo (1592 - 1652), peintre italien ;
 Gabriel Pozzo
 Guido Pozzo (1951 -), prélat italien ;
 Modesta Pozzo
 Océane Pozzo, snowboardeuse française ;
 Olivier Pozzo
 Vittorio Pozzo (1886 - 1968), joueur et entraîneur de football italien.

dal Pozzo 
 Cassiano dal Pozzo (1588 - 1657).
Giuliana Dal Pozzo (1922-2013), journaliste et directrice de Noi Donne.
 Maria Vittoria dal Pozzo
 Paolo dal Pozzo Toscanelli

Pozzo di Borgo 
 la famille Pozzo di Borgo
 Carlo Andrea Pozzo di Borgo
 Carlo Emmanuele dal Pozzo
 Philippe Pozzo di Borgo
 Roland Pozzo di Borgo
 Yves Pozzo di Borgo

Toponyme 

 Pozzo Strada, une station du métro de Turin
 le Monte Reghia di Pozzo

Voir aussi 
 vera da pozzo
 Pozzo d'Adda
 Barcellona Pozzo di Gotto
 
Patronyme italien